Вильясека () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Вильясека, Марко (род. 1975) — чилийский футболист, полузащитник.

Топонимы 
 Вильясека-де-Арсьель — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Вильясека-де-ла-Сагра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Вильясеко-де-лос-Гамитос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Вильясека-де-Уседа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Вильясека-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.